Ponte Vecchio (« Pont vieux ») peut se référer aux ponts suivants, en Italie :
 Ponte Vecchio, dit aussi Ponte degli Alpini, à Bassano del Grappa ;
 Ponte Vecchio, dit aussi Ponte Clemente, à Cesena ;
 Ponte Vecchio, à Florence ;
 Ponte Vecchio, à Ivrée ;
 Ponte Vecchio, dit aussi Ponte Coperto, à Pavie ;
 Ponte Vecchio, dit aussi Ponte dei Cappuccini, à Raguse.

  (ou Pontevecchio), frazione de Magenta, à Milan.

Monument en Italie